A Romênia é uma das mais de duzentas nações que participam dos Jogos Olímpicos. A primeira participou do país em  Jogos Olímpicos aconteceu em 1900, na edição de Paris do evento, com um único participante. O Comitê Olímpico Nacional da Romênia é o Comitê Olímpico e de Esportes da Romênia,  criado e reconhecido em 1914. O país mandou uma delegação de verdade para os Jogos em 1924, e só perdeu duas edições dos Jogos Olímpicos de Verão e dos Jogos Olímpicos de Inverno desde então. A Romênia foi o único país da Cortina de Ferro a participar dos Jogos Olímpicos de Verão de 1984, enquanto os outros países fizeram um boicote. Aquela foi a edição mais bem-sucedida da Romênia, em que ganharam 20 medalhas de ouro e 53 no total.

Com dezenove participações olímpicas, até a edição de Pequim, a nação conquistara 307 medalhas, sendo 89 de ouro, 95 de prata e 123 de bronze, sendo a modalidade artística da ginástica a que detém o maior número de medalhas conquistadas.

Modalidades em destaque

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno

Referências